La Chapelle-Bâton kan syfta på:
 La Chapelle-Bâton, Deux-Sèvres
 La Chapelle-Bâton, Vienne